Jacques Préboist (1923-1999), acteur français ;
Paul Préboist (1927-1997), acteur français, frère du précédent.

Voir aussi
Prébois, commune française de l'Isère.